Кану — прізвище або прізвисько африканського походження.

Відомі носії:
 Жануаріо Франко Клейтон', більш відомий як Кану (*1985) — бразильський футболіст, нападник.
 Нванкво Кану (*1977) — нігерійський футболіст, нападник, олімпійський чемпіон.
 Гел Робсон-Кану (*1989) — валлійський футболіст, півзахисник.